Бе́йкер Ре́йган Ме́йфилд (; 14 апреля 1995, Остин, Техас) — профессиональный американский футболист, выступает на позиции квотербека. Игрок клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс». С 2018 по 2021 год играл за «Кливленд Браунс».

На студенческом уровне играл за команды Техасского технологического и Оклахомского университетов. Обладатель трофея Хайсмана 2017 года, а также ряда других индивидуальных наград студенческого футбола. На драфте НФЛ 2018 года был выбран под общим первым номером.

Биография 
Бейкер Мейфилд родился 14 апреля 1995 года в Остине в штате Техас. Учился в старшей школе Лейк Тревис, в течение двух лет был стартовым квотербеком её футбольной команды. В 2011 году он привёл команду к победе в чемпионате штата, его признавали самым ценным игроком округа. За карьеру Мейфилд набрал пасом 6255 ярдов с 67 тачдаунами.

Любительская карьера 
После окончания школы Мейфилд поступил в Техасский технологический университет и пробился в состав его футбольной команды, не имея спортивной стипендии. По ходу сезона 2017 года он закрепился на позиции стартового квотербека. В восьми сыгранных матчах он набрал 2315 ярдов с 12 тачдаунами. По итогам сезона Мейфилда признали новичком года в нападении в конференции Big 12. В последующее межсезонье он перешёл в Оклахомский университет и по правилам NCAA полностью пропустил следующий турнир.

В 2015 году Мейфилд дебютировал в составе «Оклахомы Сунерс» и сыграл в стартовом составе в тринадцати играх сезона. Он набрал пасом 3700 ярдов с 36 тачдаунами при всего 7 перехватах. По итогам турнира его признали игроком года в нападении в Big 12, получил трофей Берлуэрта лучшему игроку, начинавшему карьеру без спортивной стипендии, и претендовал на ряд других индивидуальных наград и был включён в состав сборной звёзд NCAA. Журнал Sporting News также признал его лучшим игроком года.

В сезоне 2016 года он сыграл в тринадцати матчах, набрав 3965 ярдов с 40 тачдаунами и 8 перехватами. Он стал лучшим в I дивизионе NCAA по точности передач и установил новый рекорд рейтинга эффективности. По итогам турнира Мейфилд вошёл в число финалистов трофея Хайсмана, наград Максвелла и Дейви О’Брайена, а также второй раз подряд стал обладателем Берлсуэрт Трофи.

Лучшим в студенческой карьере Мейфилда стал сезон 2017 года. Он провёл четырнадцать матчей с 4627 ярдами, 43 тачдаунами и 6 перехватами, установил новый рекорд университета по суммарному количеству набранных ярдов. Его признали самым ценным игроком финального матча конференции. Он стал шестым в истории университета обладателем трофея Хайсмана, выиграл награды Максвелла, Дейви О’Брайена, Мэннинга и Эрла Кэмпбелла, был признан игроком года по версиям Associated Press и Sporting News. Карьеру Мейфилд завершил вторым в истории команды по количеству набранных ярдов, тачдаунов, точных передач и пасовых попыток. Он установил рекорд команды, сделав 200 передач подряд без перехватов.

Статистика выступлений в чемпионате NCAA

Статистика НФЛ

Регулярный сезон

Личная жизнь 
В июле 2019 года Мейфилд женился на Эмилии Вилкинсон (Emily Wilkinson).

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA

Игроки в американский футбол США
Квотербеки НФЛ
Игроки «Кливленд Браунс»